Tintin et Milou chez les Toréadors est une nouvelle de Jean Roquette parue en 1947 et mettant en scène les personnages des Aventures de Tintin.

Résumé 
La guerre vient de se terminer. Tintin assiste à une corrida et se retrouve impliqué dans le vol d'un taureau. Les bovins sont revendus grâce à une filière du marché noir, ce qui conduit notre héros jusqu'en Espagne, accompagné de Haddock et des Dupondt qui l'aident à résoudre cette étrange affaire.

Contexte 
Cette histoire est une novélisation des aventures de Tintin sur une histoire originale publiée dans le magazine Cœurs vaillants.

Sources 
 

Nouvelle française parue en 1947
Tintin